Мария Муат:
 Муат, Мария Андреевна (род. 1951) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, заслуженная артистка Российской Федерации (2014).
 Муат, Мария Павловна (1923—2010) — мать предыдущей; советский режиссёр, сценарист игрового кино и кинокритик.